William Dobbie est un nom pouvant désigner:

 (1879-1964), officier britannique de la British Army
 (1878-1950), homme politique travailliste britannique

Voir aussi

Dobbie, William